

Населені пункти та їхні частини
 Вроново — село в гміні Карнево Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Вроново — село в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства

 Вроново — частина села Тшебуня в гміні Пцим Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Вроново — осада в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вроново — осада в гміні Косцян Косцянського повіту Великопольського воєводства

Примітки